Sint-Remigiuskapel (Fisenne), een kapel in de Belgische gemeente Érezée
 Sint-Remigiuskapel (Haler), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal